Prime poate fi:

 Prime, canal de televiziune din Republica Moldova.
 Prime Telecom, companie de telecomunicații din România
 Numere prime